Чемпионат Европы по стрельбе из лука проводится раз в два года (в чётные годы), начиная с 1968 года.

Чемпионаты

На открытом воздухе

В закрытом помещении

Ссылки 
 Сайт международной федерации стрельбы из лука
 Победители

Стрельба из лука